Песета () — испанская денежная единица, которая была в обращении с 1869 по 2002 год. Песета делилась на 100 сентимо. Монеты Испании чеканились на Королевском монетном дворе в Мадриде. В списке указаны стандартные, юбилейные, памятные и тематические монеты, которые находились в денежном обращении Испании..

История монет 

Первая песета, которая была отчеканена в 1869 году, имела вес 5 граммов серебра. Также чеканились разменные монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 сентимо из меди и 20 и 50 сентимо из серебра 835 пробы. Монеты номиналом 1 и 2 песеты также чеканились из серебра 835 пробы, а номиналом в 5 песет — из серебра 900 пробы. Номиналы в 10, 20, 25 и 100 песет (1897 год) чеканились из золота 900 пробы.

Из-за политической нестабильности начала XX века в 1904 году были выпущены последние золотые монеты, а в 1910 году прекращена чеканка крупных серебряных монет. В 1912 году вышли последние медные монеты. В 1925 и 1927 годах была выпущена монета 25 сентимо из медно-никелевого сплава, а в 1926 году вышла последняя серебряная монета в 50 сентимо.

Вторая Испанская Республика в течение 1930-х годов выпускала монеты номиналом 5 сентимо из железа, 25 сентимо из медно-никелевого сплава и меди, 50 сентимо также из меди и 1 песету из серебра и латуни.

В 1939 году режим Франко изъял из обращения монеты из драгоценных металлов и стал чеканить монеты, схожие по дизайну на монеты югославского динара. В 1940-х годах появились монеты номиналом в 5, 10 и 25 сентимо, 1 и 5 песет. В 50-х годах появились монеты номиналом 50 сентимо и 2,5 песеты. В 1958 году из-за инфляции в обращение были введены монеты большей номинальной стоимостью 25 и 50 песет, а затем и 100 песет (1966 год) из серебра 800-й пробы.

После смерти Франсиско Франко в 1975 году произошел переход Испании от диктатуры к демократии. В обращении появились монеты с портретом короля Хуана Карлоса I. В 1980 году были выпущены юбилейные монеты в 50 сентимо, 1, 5, 25, 50 и 100 песет, посвящённые Чемпионату мира по футболу 1982 года.

В 1982 году были введены монеты номиналом 1 песета из алюминия, чтобы снизить издержки производства, но тех же размеров, что и предыдущие. В том же году впервые были введены в обращение монеты номиналом 100 песет из алюминиевой бронзы. Также в 1982 году впервые появилась монета номиналом 2 песеты из алюминия. В 1983 году впервые появилась монета 10 песет из медно-никелевого сплава. В 1986 году появился номинал в 200 песет, также из медно-никелевого сплава, в 1987 году монета номиналом 500 песет из алюминиевой бронзы. Монеты последних двух номиналов заменили банкноты аналогичного номинала, которые затем были изъяты из обращения. В 1983 году все монеты номиналом менее одной песеты перестали считаться законным платежным средством.

В 1989 году началось производство алюминиевых песет диаметром всего 14 миллиметров, что можно считать самыми маленькими монетами в мире. Последняя серия монет чеканилась: 5, 25, 100 и 500 песет из бронзы; 1 песета из алюминия; 10, 50 и 200 песет из медно-никелевого сплава. В начале 1990-х выпускались юбилейные монеты в 5, 25 и 50 песет, посвященные Олимпийским играм в Барселоне и выставке Expo 1992 года. В 1993 году вышли памятные монеты в 5 и 100 песет, посвященные празднованию Года святого Иакова. Затем ежегодно чеканились монеты, посвященные автономным сообществам Испании. Параллельно с этим чеканилась ещё одна серия монет в 10, 50 и 200 песет, посвященная историческим деятелям Испании. Начиная с 1995 года чеканились серебряные монеты в 2000 песет.

В 1997 году были изъяты из обращения монеты в 1, 5, 25, 50 и 200 песет старых выпусков (монеты выпущенные до 1989 года, которые в некоторых случаях были в обращении с 40-х годов) и монеты номиналом 100 песет большого диаметра, которые в небольшом количестве попадали в обращение. В последние годы песета в виде монеты не имела заметного значения в денежном обращении из-за низкого обменного курса, 200 песет равнялись 1 доллару США. Поэтому монеты практически не использовались в обращении. Последний выпуск монеты номиналом в песетах состоялся в 2001 году. Песета была в обращении до 28 февраля 2002 года, после чего была заменена на евро.

Дату выпуска на некоторых испанских монетах можно определить по году, указанному на небольшой шестиконечной звезде на одной стороне монеты — на аверсе или реверсе. Обозначения даты большими цифрами, которое запечатлено за пределами звёзд, является обозначением года дизайна монеты. Также на некоторых типах испанских монет содержались буквы — отметки монетного двора.

Монеты

Временное правительство (1868—1871 годы)

Амадей I (1871—1873 годы)

Альфонсо XII (1874—1885 годы)

Альфонсо XIII (1886—1931 годы)

Вторая Испанская Республика (1931—1939 годы)

Франсиско Франко (1937—1975 годы)

Первая серия

Вторая серия

Хуан Карлос I (1975—2014 годы)

1975—1980 годы

Памятные монеты 1980—1982 годов

1982—1989 годы

1989—2001 годы

Памятные и юбилейные монеты 1990—2001 годов

5 песет

10 песет

25 песет

50 песет

100 песет

200 песет

2000 песет

Также 
 Песета
 Монеты евро Испании

Примечания

Ссылки 
 Монеты Испании на сайте catalogodemonedas.es

Памятные монеты
Монеты Испании
Испания
Списки:Экономика Испании